Köstenbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Köstenbach (Friedrichshafen), Weiler im Stadtteil Ailingen von Friedrichshafen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Köstenbach (Haßlach), linker Zufluss der Haßlach bei Krugsberg, Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern 
 Köstenbach (Wilde Rodach), linker Zufluss der Wilden Rodach vor der Neumühle, Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern
 Köstenbach, historischer Name des Osterwitzbachs oder Bet(h)leitenbachs (zur „Niederen“ Laßnitz) bei Osterwitz, Bezirk Deutschlandsberg, Weststeiermark

Siehe auch:
 Kostenbach